Banca Privada d'Andorra
 Benefici per acció
 Bisfenol A
 Bones pràctiques agràries